Basco, puede hacer referencia a:

 Basco, capital de Batanes en Filipinas que toma su nombre de:
 José Basco y Vargas, gobernador de Filipinas.